A Wild Ride – cortometraggio del 1913 diretto da Colin Campbell
A Wild Ride – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Sterling Film Company
A Wild Ride – cortometraggio del 1915 diretto da J.P. McGowan